Крулевщина — белорусский топоним:

 Крулевщина — агрогородок в Докшицком районе Витебской области.
 Крулевщина — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Крулевщина — платформа БЧ в Гродненской области, остановка польских электропоездов маршрута Белосток — Гродно.